Ел Магече има више значења:

 Ел Магече (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магече (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику